Makary II – patriarcha Jerozolimy; sprawował urząd w 552 r. i ponownie w latach 564–575
 Makary II (zm. 1556) – prawosławny metropolita kijowski
 Makary II (zm. 1558) – prawosławny biskup turowski
 Makary II (1870-1950) – arcybiskup Cypru

Zobacz też